

Cinéma et télévision
 Les Jours heureux est un film de Jean de Marguenat sorti en 1941 ;
 Les Jours heureux est un téléfilm d'Arnaud Desjardins diffusé en 1961 ;
 Les Jours heureux (Happy Days) est une série télévisée créée par Garry Marshall et diffusée entre de 1974 à 1984 ;
 Les Jours heureux est un film soviétique réalisé par Alekseï Balabanov, sorti en 1991 ;
 Les Jours heureux est un téléfilm de Luc Béraud diffusé en 2000 ;
 Les Jours heureux est un film documentaire de Gilles Perret sorti en 2013.

Musique
 Les Jours heureux est une chanson de Charles Aznavour sortie en  ;
 Les Jours heureux est une chanson de Gérard Lenorman sortie en  dans son album Les Matins d'hiver ;

Politique
 Les Jours Heureux est le titre originel du Programme du Conseil national de la Résistance ;
 en référence à ce dernier, Les Jours Heureux est le titre de la campagne électorale de Fabien Roussel, candidat du PCF pour l'élection présidentielle française de 2022.

Notes

Voir aussi